Uhrmacher steht für

 den Erfinder, Konstrukteur und Erbauer von Uhren, siehe Uhrmacher

Uhrmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Uhrmacher (* 1939), deutsche Sopranistin
 Martin Uhrmacher (* 1971), deutsch-luxemburgischer Mittelalterhistoriker und Hochschullehrer
 Tillmann Uhrmacher (1967–2011), deutscher DJ